Архиепархия Тривандрума:

 Архиепархия Тривандрума — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тируванантапурам, Индия.
 Архиепархия Тривандрума — архиепархия Сиро-маланкарской католической церкви c центром в городе Тируванантапурам, Индия.